Lochstein steht für:
 Hühnergott, natürlich mit einem Loch vorkommender Stein
 Lochstein (Bergbau), ein Grenzstein zur Markierung der Eigentumsgrenze
 Lochstein (Archäologie), ein Menhir, der künstlich mit einem Loch versehen ist
 Lochsteine, Felsen im Rhein am Binger Loch
 Großer und Kleiner Lochstein, Felsen mit Karsthöhle im Veldensteiner Forst in Bayern, siehe Veldensteiner Forst#Großer Lochstein
 Lochstein (Auf der Krücke), ein Grenzstein in Bochum
  Lagerstein, siehe Stein (Uhr)